The Last Song (en français La dernière chanson), peut faire référence à :

Littérature, film et télévision 
 , un roman de 2009 de Nicholas Sparks 
 La Dernière Chanson, un film de 2010,  adaptation du roman de Nicholas Sparks
 The Last Song, un roman de 2012 d'Eva Wiseman
 The Last Song, film de 1980 de

Musique 
 , chanson du groupe The All-American Rejects sortie en 2002 sur l'album The All-American Rejects
 , chanson d'Elton John sortie en 1992 sur l'album The One
 , chanson du groupe Luv' sortie sur l'album Sincerely Yours 
 , chanson du groupe Poison sortie de 2000
 , chanson du groupe X Japan sortie en 1998
 The Last Song, chanson de The Smashing Pumpkins sortie en 1996 sur la face B du simple Thirty-Three
 The Last Song, chanson du groupe canadien Theory of a Deadman sortie en 2002 sur l'album homonyme Theory of a Deadman
 The Last Song, chanson du groupe de rock américain Sevendust
 The Last Song, chanson du groupe Mcfly sortie en 2008 sur l'album Radio:ACTIVE
 The Last Song, chanson de Rihanna sortie en 2009 sur l'album Rated R
 The Last Song, chanson du groupe Foo Fighters sortie sur l'album In Your Honor
 The Last Song, chanson de Hilary Duff sortie sur l'album éponyme Hilary Duff
 The Last Song, chanson de JLS sortie sur 
 The Last Song, chanson de Iggy Azalea de 
 The Last Song, chanson du groupe Trisomie 21 sortie en 1986 sur l'album Chapter IV

 , chanson de Gackt Camui  sortie en 2003 sur l'album Crescent
 Last Song, chanson du groupe 
 Last Song, chanson de Meredith Monk
 Last Song, chanson de  sortie sur l'album 
 Last Song, version alternative du simple  de Damon Albarn, enregistrée et co-écrite par Marianne Faithfull, de l'album Before the Poison sorti en 2004

Source de la traduction